Cytotriplospora är ett släkte av svampar. Cytotriplospora ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Cytotriplospora